

Persone
Angèle Kremer-Marietti (1927-2013) – filosofo francese
Antonio Marietti (1906-1987) – calciatore e attore italiano
Federico Marietti (1925) – cestista italiano

Altro
Marietti Editore – società editrice italiana
Palazzo Marietti – edificio storico di Milano